Salalah – città del Governatorato del Dhofar, Oman
Distretto di Salala – distretto della Liberia